Ramen 31 - Voormalige doopsgezinde kerk
 Foreestenhuis - Huidige doopsgezinde remonstrantse kerk